

Sigle 
 Banco Espírito Santo – banca portoghese
 Benessere equo e sostenibile – indice di valutazione del progresso di una società 
 Bisogni educativi speciali
 BlackBerry Enterprise Server – BlackBerry Enterprise Server – server per servizi di posta BlackBerry
 Boleto Escolar Secundario – tesserino che consentiva agli studenti liceali argentini sconti sui libri e sull'uso dei mezzi pubblici.

Codici 
 BES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Guipavas di Brest (Francia)
 bes – codice ISO 639-3 della lingua besme
 BES – codice ISO 3166-2:MA di Ben Slimane (Marocco)

Mitologia 
 Bes – divinità della mitologia egizia

Altro 
 bes (simbolo b) – nome proposto per l'unità di misura di base della massa nel 1954 dalla Commissione italiana di metrologia in luogo di kilogrammo
 bes – un'antica moneta romana emessa solo nel 126 a.C.
 Bes – una frazione di Belluno (Italia)
 Mausoleo di Bes – Monumento nel sito archeologico di Sabratha, in Libia
 Bes – cratere sulla superficie di Ganimede
 BeS - protocollo di costruzione pensato per garantire e certificare la salubrità delle case

Pagine correlate
Bess